Passie (emotie), een intens verlangen of enthousiasme
 Passie (Jezus Christus), het lijden van Jezus in de aanloop naar en tijdens de kruisiging
 passiemuziek
 Johannespassie
 Lucaspassie
 Marcuspassie
 Matteüspassie
 passiespel
 Passie (Clouseau), een lied van de Belgische popgroep Clouseau uit 1995

Zie ook 
 De Passie (doorverwijspagina)
 Passion
 The Passion